Die Gambrinus Liga 1998/99 war die sechste Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 2. August 1998 bis 30. Mai 1999 mit einer Winterpause vom 1. Dezember 1998 bis 20. Februar 1999 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Titelverteidiger Sparta Prag schaffte den Titel-Hattrick und wurde zum insgesamt fünften Mal
tschechischer Meister. Sparta qualifizierte sich wie der Zweite FK Teplice für die Champions League. Pokalsieger Slavia Prag und Sigma Olmütz spielten im UEFA-Pokal, FC Boby Brünn und FC Hradec Králové starteten im Intertoto Cup.

Viktoria Pilsen und FC Karviná stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Sparta Prag

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99